Miasta w USA:
 Delton – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Barry
 Delton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
Gminy w USA:
 Delton (ang. Delton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cottonwood
 Delton (ang. Delton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk